DDT (ген)
 Дихлордифенілтрихлорметилметан, ДДТ

Див. також 
 ДДТ (значення)